Plioceras euniciformis är en ringmaskart som beskrevs av Jean Louis Armand de Quatrefages de Bréau 1866. Plioceras euniciformis ingår i släktet Plioceras och familjen Oenonidae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Havsborstmaskar
euniciformis